Okręty US Navy o nazwie USS "Acme":

 USS "Acme" (AMc-61).
 USS "Acme" (MSO-508).
Acme